Gera — cidade do estado da Turíngia, Alemanha
 Zoltán Gera — jogador de futebol do Fulham Football Club

Desambiguações de topônimos